Авеню́ (Avenue; Avenues) — используемый в некоторых англо- и франкоязычных странах термин, обозначающий улицу большой ширины, обычно обсаженную деревьями с обеих сторон. Также может означать:

Здания и сооружения 
  — стадион в Англии.
  — небоскрёб в Канаде.
Торговые центры
  — в Кувейте.
  — в Джэксонвилле (штат Флорида, США).

Музыка 
  — песня (1992) британской группы Saint Etienne.
Группы
  — Англия, 2006—2009.
  — США, 2006 —

Районы 
  — элитный викторианский район в Кингстон-апон-Халл (Англия).
  — район в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).
  — район в Хараре (Зимбабве).

Прочее 
  — термин, используемый в британской археологии.
  — банда, орудующая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) с 1940-х годов по настоящее время.
  — нидерландский журнал, выходивший с 1965 по 1994 годы.
  — непальский телеканал.

См. также 
 •